Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1968 je sedemindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 7. in 18. februarjem 1968 v Grenoblu, Francija, v desetih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov

1968
1968 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Grenobleu